Адам Пражмовский:
 Пражмовский, Адам (1764—1836) — польский и российский богослов, учёный и религиозный деятель. 
 Пражмовский, Адам (1821—1885) — польский астроном и математик.
 Пражмовский, Адам (1853—1920) — польский микробиолог, член Польской академии знаний.